Hugenottenkirche (Französische Kirche, Französisch-reformierte Kirche, Franzosenkirche) ist die landläufige Bezeichnung für außerhalb Frankreichs errichtete Kirchengebäude der französischen reformierten Flüchtlinge: der Hugenotten. Französische Kirchengründungen in der Schweiz tragen für gewöhnlich den Namen Französische Kirche.

Dazu zählen in

Deutschland 
 Französische Friedrichstadtkirche, Berlin
 Evangelische Kirche Carlsdorf, Hofgeismar
 Evangelische Kirche Daubhausen
 Hugenottenkirche (Erlangen)
 Französisch-reformierte Kirche (Frankfurt am Main)
 Hugenottenkirche (Friedrichsdorf), Hofgeismar
 Franzosenkirche (Halberstadt)
 Karlskirche (Kassel)
 Evangelische Kirche Kelze
 Französisch-reformierte Kirche (Königsberg)
 Hugenottenkirche (Ludweiler)
 Französisch-reformierte Kirche Magdeburg
 Französisch-Reformierte Kirche (Offenbach am Main)
 Französische Kirche (Potsdam)
 Evangelische Kirche Schöneberg (Hofgeismar)
 Franzosenkirche (Schwabach)
 Französisch-reformierte Kirche Schwedt/Oder
 Hugenottenkirche (Usingen)
 Hugenottenkirche Wilhelmsdorf in Wilhelmsdorf (Mittelfranken)

Schweiz 
 Französische Kirche (Bern)
 Französische Kirche (Murten)
 Münsterkapelle in Schaffhausen
 Französische Kirche (St. Moritz)

Siehe auch 
 Hallescher Dom
 Französischer Dom
 Französische Kapelle
 Reformierte Kirche von Frankreich
 Vereinigte Protestantische Kirche Frankreichs

 
Liste (Kirchengebäude nach Name)